Vinton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Chilcoot-Vinton
Vinton (Iowa)
Vinton (Louisiana)
Vinton (Ohio)
Vinton (Texas)
Vinton (Virginia)